Атлистак има више значења:

 Општина Атлистак (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Атлистак (Атлистак, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Атлистак (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Атлистак (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику